Die Generali Ladies Linz 2007 war die 17. Ausgabe des Tennis-Hallenhartplatzturniers für Frauen in Linz, Österreich. Es war als Turnier der Kategorie Tier II Teil der WTA Tour 2007 und fand vom 22. bis 28. Oktober 2007 statt.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 

WTA Tour 2007
2007